Our – rzeka w Belgii i Luksemburgu, dopływ Sûre
 Our – rzeka w Belgii, dopływ Lesse
 Our – miejscowość i gmina we Francji